Liga de Ascenso può riferirsi a varie categorie calcistiche di seconda divisione in vari paesi del mondo:

Liga de Ascenso de El Salvador
Liga de Ascenso de Honduras
Liga de Ascenso de México
Liga Nacional de Ascenso di Panama
Segunda División (Costa Rica)